Adrien Willaert (1490-1562) est un musicien des Pays-Bas méridionaux.
 Evita Willaert (1981-) est une femme politique belge
 Léopold Willaert (1878-1963) est un jésuite belge, historien ecclésiastique
 Wim Willaert (1967-), acteur belge
Patronyme flamand